Toponímia:
 Estret de Smith, curt i ampli estret marítim a l'Àrtic, entre Grenlàndia i l'illa d'Ellesmere 
 Smith Center, població dels Estats Units a l'estat de Kansas 
 Smith Island, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland 
 Smith Valley, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nevada 
 Fort Smith, diversos indrets
 Biografies:
 Abigail Smith Adams (Weymouth, 1744 - Quincy, 1818), primera segona dama (esposa del vicepresident) i la segona primera dama dels Estats Units.
 Adam Smith (1723 - 1790), economista i filòsof escocès 
 Adrian Smith (1957, Hackney, Londres, Anglaterra), guitarrista del grup britànic Iron Maiden 
 Anna Nicole Smith (1967, Houston, Texas - 2007, Hollywood, Florida), model i actriu estadounidenca 
 Arnold Spencer-Smith (1883 -1916), capellà i fotògraf membre de la tripulació de l'expedició Endurance
 Arthur Saxon Dennett Smith (Sussex, 1883 -1950), bard, escriptor i gramàtic còrnic 
 Benjamin Smith Barton (1766 – 1815), metge, naturalista i botànic estatunidenc 
 Bessie Smith (Chattanooga, Tennessee, 1894 - Clarksdale, Mississipí, 1937), cantant de blues 
 Calvin Smith (1961, Bolton, Mississipí), atleta estatunidenc 
 Curt Smith (Bath, Anglaterra, 1961), músic anglès 
 Cynthia Leitich Smith (Kansas City, Missouri, 1967), escriptora mestissa creek 
 Dale Begg-Smith (Vancouver, 1985), esquiador especialitzat en esquí acrobàtic australià d'origen canadenc 
 David Smith (Decatur, Indiana, 1906 - South Shaftsbury, Vermont, 1965), escultor abstracte estatunidenc
 David L. Smith (1968), programador informàtic, escriptor del virus el cuc de toronjil 
 Don Smith (Walthamstow, Londres, 1937 – Suffolk, 2004) corredor anglès de trial
 Edward John Smith (1850 - 1912), capità de marineria mercant anglès 
 Edward Smith-Stanley (Knowsley Park, Lancashire, 1799 - 1869), comte de Derby, baró Stanley de Bickerstaffe Bickerstaffe i polític conservador anglès
 Elliott Smith (Omaha, Nebraska, 1969 - Los Angeles, Califòrnia, 2003), cantautor i músic dels Estats Units
 Elmore Smith (1949, Macon, Geòrgia), jugador de bàsquet estatunidenc 
 Ethel Smith (Toronto, 1907 - 1979), atleta canadenca guanyadora de dues medalles olímpiques 
 Gerrit Smith Miller, zoòleg estatunidenc 
 George Smith Patton (1885 – 1945), general de l'exèrcit dels Estats Units 
 George Smith (1840, Chelsea - 1876, Alep), assiriòleg del Regne Unit 
 George Murray Smith (1824, Londres, - 1901, Byfleet, Surrey), editor anglès, fundador de The Cornhill Magazine 
 Hamilton O. Smith (Nova York, 1931), microbiòleg i genetista nord-americà 
 Holland Smith (Seale, Alabama, 1882 - San Diego, 1967) General General del Cos de Marines dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial 
 Hopkinson Smith (Nova York, 1946), llaütista nord-americà especialitzat en música antiga 
 Iain Crichton Smith (Glasgow, 1928 - 1998), escriptor escocès en anglès i gaèlic escocès
 Ismael Smith Marí (Barcelona, 1886 - White Plains, Nova York, 1972), escultor, gravador i dibuixant 
 Jabbo Smith (Pembroke, 1908 - 1991), trompetista de hot jazz nord-americà
 James Edward Smith (Norwich, 1759 - 1828), botànic anglès, fundador de la Societat Linneana de Londres 
 Jaune Quick-to-see Smith (Saint Ignatius, Montana, 1940), artista ameríndia amb barreja flathead, cree i xoixon 
 Jeff Smith (1960, McKees Rocks, Pennsilvània) dibuixant de còmics estatunidenc 
 Jeff Smith (motociclista) (Colne, Lancashire, 1934), pilot de motociclisme anglès 
 Johannes Jacobus Smith o Joannes Jacobus Smith (Anvers, 1867 - Oegstgeest, 1947), botànic holandès 
 Joe Smith, jugador de bàsquet estatunidenc 
 Joseph Smith (1805 – 1844), líder religiós nord-americà fundador del Moviment dels Sants dels Últims Dies 
 Josh Smith (1985, Los Angeles, Califòrnia), jugador nord-americà de bàsquet 
 Kaj Birket-Smith (1893 -1977), filòleg danès 
 Katie Smith (Lancaster, 1974), jugadora de bàsquet nord-americana 
 Kent Smith (Nova York, 1907 − Woodland Hills, 1985), actor estatunidenc 
 Kerr Smith (Exton, Pennsilvània, 1972), actor de cinema i TV estatunidenc 
 Kevin Smith (Red Bank, Nova Jersey, 1970), guionista, director de cinema estatunidenc i fundador de View Askew Productions 
 Kiki Smith (1954, Nuremberg, Alemanya), artista alemanya, relacionada amb el moviment feminista i el Body Art 
 Maggie Smith (1934), actriu de cinema, teatre, i televisió britànica 
 Marie Smith Jones (Còrdova, 1918 - Anchorage, 2008), darrer parlant de la llengua eyak, parlada a l'Alaska sud-central 
 Martin Seymour-Smith (Londres, 1928 - Bexhill-on-Sea, East Sussex, 1998), crític literari anglès 
 Michael Smith (Blackpool, Regne Unit, 1932 - Vancouver, Canadà, 2000), químic, bioquímic i professor universitari 
 Michael John Smith (1945 – 1986), astronauta estatunidenc 
 Michelle Smith (Rathcoole, República d'Irlanda, 1969), nedadora irlandesa 
 Norman Smith (1923), músic i productor musical britànic 
 Patti Smith (1946), cantant i poetessa nord-americana 
 Paul Chaat Smith (?, Oklahoma), escriptor comanxe 
 Quentin Smith (1952, Rhinebeck, Nova York), filòsof i professor universitari 
 Redbird Smith (Fort Smith, Arkansas, 1850-1918), líder religiós cherokee 
 Robert Angus Smith (1817 – 1884), químic escocès que va investigar sobre química ambiental
 Roger Craig Smith (1975, Comtat d'Orange, Califòrnia), actor de veu estatunidenc
 Tab Smith (Kinston, Carolina del Nord, 1909 - Saint Louis, Missouri, 1971), saxofonista de jazz i rythm'n'blues
 Thomas Smith, diversos personatges
 Trixie Smith (Atlanta, Geòrgia, 1895 - Nova York, 1943), cantant nord-americana de blues 
 Vernon Lomax Smith (Wichita, 1927), economista i professor universitari nord-americà guardonat amb el Premi Nobel d'Economia
 Walter Bedell Smith (1895 – 1961), general i Cap d'Estat Major dels EUA
 Will Smith (Filadèlfia, Pennsilvània, 1968), actor, productor de cinema i cantant estatunidenc 
 William Smith, diversos personatges
 William Smith (actor) (1933), actor nord-americà
 William Smith (boxejador) (1904-1955), boxejador sud-africà, medallista als Jocs Olímpics d'estiu de 1924
 William Smith (ciclista) (1893-1958), ciclista sud-africà, medallista als Jocs Olímpics d'estiu de 1920
 William Smith (explorador), explorador britànic que va descobrir les Illes Shetland del Sud (1819)
 William Smith (geòleg) (1769-1839), geòleg anglès, un dels pares de la geologia contemporània
 William Smith (jugador d'hoquei sobre herba), jugador britànic d'hoquei sobre herba, medallista als Jocs Olímpics d'estiu de 1920
 William Smith (lexicògraf) (1813-1893), lexicògraf anglès
 William Smith (lluita), lluitador nord-americà, medallista als Jocs Olímpics d'estiu de 1952
 William Smith (nedador) (1924), nedador nord-americà, medallista als Jocs Olímpics d'estiu de 1948
 William Smith (tirador), tirador canadenc, medallista als Jocs Olímpics d'estiu de 1908
 William Eugene Smith (1918, Wichita, Kansas - 1978, Tucson, Arizona), fotògraf nord-americà
 Willie "The Lion" Smith (Goshen, Nova York, 1897 - 1973), pianista i cantant de jazz estatunidenc
 Willie Smith (Charleston, Carolina del Sud, 1910 - Los Angeles, Califòrnia, 1967), pianista pianista de jazz estatunidenc
 Zacharias Smith personatge de la saga literària i cinematogràfica de Harry Potter 
 Miscel·lània:
 Smith & Wesson, fabricant de pistoles dels Estats Units 
 Algorisme de Smith-Waterman, algorisme emprat per a l'alineament local de seqüències proteiques o nucleotídiques 
 Carta de Smith, nomograma usat en enginyeria elèctrica que mostra com varia la impedància d'una línia de transmissió al llarg de la seva longitud 
 Conill roquer de Smith Pronolagus rupestris), espècie de mamífer de la família dels lepòrids que viu a Àfrica
 Musaranya de Smith (Crocidura smithii), espècie de mamífer pertanyent a la família de les musaranyes 
 Musaranya de muntanya de Smith (Chodsigoa smithii) espècie de musaranya endèmica de la Xina 
 Parany de Magnus Smith, parany d'obertura d'escacs dins la defensa siciliana
 The Anna Nicole Smith Story, pel·lícula estatunidenca dirigida per Keoni Waxman i estrenada el 2007 
 Mr. & Mrs. Smith, pel·lícula d'acció / comèdia, dirigida per Doug Liman i escrita per Simon Kinberg
 Mr. Smith Goes to Washington, pel·lícula estatunidenca de Frank Capra estrenada el 1939 
 Joe Smith, American, pel·lícula estatunidenca dirigida per Richard Thorpe estrenada el 1942